Народження зірки (також Зірка народилася):

 Народження зірки — американський музичний фільм 1937 року.
 Народження зірки — американський музичний фільм 1954 року.
 Народження зірки — американський музичний фільм 1976 року.
 Народження зірки — американський музичний фільм 2018 року.